Mužská dvouhra BNP Paribas Open 2018 probíhala v první polovině března 2018. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž se patnáct probojovalo z kvalifikace. Obhájcem titulu byl první hráč světa Roger Federer ze Švýcarska. Setrvání na postu světové jedničky si zajistil postupem do semifinále. Rafael Nadal se tak do čela klasifikace nevrátil.

Jednalo se o první ročník Indian Wells Masters od roku 2005, na němž nestartovali španělská světová dvojka Rafael Nadal ani Skot Andy Murray. Nadal se odhlásil pro obnovené zranění kyčle, které si přivodil v závěru února před rozehráním dvouhry Abierto Mexicano Telcel v Acapulku. Murray na okruhu nehraje od Wimbledonu 2017. V lednu 2018 podstoupil operaci kyčle v melbournské nemocnici, s plánem návratu ve Wimbledonu 2018.

Vítězem se stal šestý nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, jenž ve finále za 2.42 hodin zdolal švýcarskou světovou jedničku Rogera Federera po dramatickém třísetovém průběhu 6–4, 6–7, 7–6 a snížil pasivní poměr vzájemných zápasů na 7–18. Již v závěru druhé sady čelil Švýcar, po sedmnácti vyhraných zápasech, prvnímu mečbolu v sezóně 2018, který soupeř nevyužil. V tiebreaku pak 36letý basilejský rodák využil sedmý setbol a vynutil si třetí dějství, v němž neproměnil za stavu 5–4 na gamy tři mečboly. 29letý Argentinec si vzal ztracený servis zpět a ve zkrácené hře získal náskok 6:1. Při třetím mečbolu del Potra ukončil Federer duel svou 45. nevynucenou chybou a prohrou završil svůj vůbec nejlepší vstup do sezóny během celé kariéry.

V probíhající sezóně si tak del Potro připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo dvacátý druhý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první ze série Masters. Tři předchozí finále v ní prohrál, včetně finále Indian Wells Masters 2013. Vítězstvím navýšil neporazitelnost na jedenáct utkání, druhou nejdelší sérii v kariéře, když dvacet tři duelů neprohrál během léta 2008. Po turnaji se posunul na 6. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Dudi Sela
  Matteo Berrettini
  Ruben Bemelmans

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2018